Ildefons Cerdà (stedenbouwkundige) (1815-1876), een Catalaans stadsontwikkelaar
Ildefons Cerdà (metrostation), een metrostation in Barcelona